Кубок Кар'яла 2017 — міжнародний хокейний турнір у Фінляндії в рамках Єврохокейтуру, пройшов 8—12 листопада 2017 року у Гельсінкі, ще по одному матчу пройшли в шведському Еребру та швейцарському місті Біль.

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі гравці 
 Найкращий воротар:  Мікко Коскінен
 Найкращий захисник:  Якуб Накладал
 Найкращий нападник:  Михайло Григоренко

Примітки

Посилання 
 Результати турніру  

Кубок Кар'яла
Хокей у Швеції
Хокей у Швейцарії
2017 у хокеї з шайбою
Листопад 2017
2017 у Фінляндії
2017 у шведському спорті
2017 у швейцарському спорті